Алексеевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, РСФСР и Российской Федерации:

 Современные
 Алексеевская волость (Псковская область) — муниципальное образование (сельское поселение) в Локнянском районе Псковской области

 Исторические
 Алексеевская волость — в Акмолинском уезде Акмолинской области
 Алексеевская волость — в Сольвычегодском уезде Вологодской губернии
 Алексеевская волость — в Бирюченском уезде Воронежской губернии
 Алексеевская волость — в Лаишевском уезде Казанской губернии
 Алексеевская волость — в Корочанском уезде Курской губернии
 Алексеевская волость — в Коломенском уезде Московской губернии
 Алексеевская волость — в Серпуховском уезде Московской губернии
 Алексеевская волость — в Оренбургском уезде Оренбургской губернии
 Алексеевская волость — в Малоархангельском уезде Орловской губернии
 Алексеевская волость — в Чембарском уезде Пензенской губернии
 Алексеевская волость — в Касимовском уезде Рязанской губернии
 Алексеевская волость — в Бузулукском уезде Самарской губернии
 Алексеевская волость — в Самарском уезде Самарской губернии
 Алексеевская волость — в Саратовском уезде Саратовской губернии
 Алексеевская волость — в Хвалынском уезде Саратовской губернии
 Алексеевская волость — в Бердянском уезде Таврической губернии
 Алексеевская волость — в Барнаульском уезде Томской губернии
 Алексеевская волость — в Бийском уезде Томской губернии
 Алексеевская волость — в Змеиногорском уезде Томской губернии
 Алексеевская волость — в Кузнецком уезде Томской губернии
 Алексеевская волость II — в Ново-Николаевском уезде Томской губернии
 Алексеевская волость — в Томском уезде Томской губернии
 Алексеевская волость — в Чернском уезде Тульской губернии
 Алексеевская волость — в Валковском уезде Харьковской губернии
 Алексеевская волость — в Змиевском уезде Харьковской губернии
 Алексеевская волость — в Старобельском уезде Харьковской губернии
 Алексеевская волость — в Харьковском уезде Харьковской губернии
 Алексеевская волость — в Елисаветградском уезде Херсонской губернии
 Алексеевская волость — в Мглинском уезде Черниговской губернии

 1-я Алексеевская волость — в Ново-Николаевском уезде Новониколаевской губернии (1921—1925)
 2-я Алексеевская волость — в Ново-Николаевском уезде Новониколаевской губернии (1921—1924)
 3-я Алексеевская волость — в Ново-Николаевском уезде Новониколаевской губернии (1921—1924)